Тритон може да се отнася за:

 Тритони, род земноводни животни;
 Тритон, божество от гръцката и римска митология;
 Тритон, спътник на Нептун;
 Тритонус, музикален интервал.